

Patronyme

André Viard (1955-), matador français.
André Viard (1759-1834), chef de cuisine, auteur du Cuisinier Impérial et du Cuisinier Royal
Anne-Laure Viard (1981-), kayakiste française.
Arnaud Viard (1965-), acteur, auteur et réalisateur français.
Auguste Viard (1836-1892), personnalité de la Commune de Paris.
Augustin Viard (1984-), musicien et ondiste français.
Étienne Viard (1954-), sculpteur français.  
Gérard Viard (1945-), joueur de rugby à XV français.
Giorné Viard (1823-1885), sculpteur français.
Henri Viard (1921-1989), écrivain et scénariste français.
Jean Viard (1949-), sociologue français.
Jean-Louis Viard, (1917-2009), peintre, graveur, cartonnier (tapisserie), Prix de Rome, Lauréat de la Casa de Velázquez
Jean-Philippe Viard (1977-), joueur de rugby à XV français.
Jules Viard (1862-1939), archiviste et historien français
Julien Viard (1883-1938), sculpteur-décorateur verrier français.
Karin Viard (1966-), actrice française.
Louis René Viard (1795-1859), homme politique français.
Marianne Viard, actrice française.
Martine Viard, actrice française.
Philippe Viard,  ecclésiastique français, évêque de Wellington en Nouvelle-Zélande
Virginie Viard, styliste française.

Patronyme français
Homonymie de patronyme